Валли сомневающаяся () — роман Карла Гуцкова, впервые опубликованный в 1835 году. Роман, написанный в духе некоторых идей «Молодой Германии», подрывал моральные устои немецкого общества того времени, ставя под вопрос брак и религию. Вскоре после публикации роман был запрещён, сочинения Гуцкова были конфискованы, сам автор провел три месяца в тюрьме, запрещены были и произведения всей группы «Молодая Германия». Литературоведы характеризуют сочинение как не обладающее литературными достоинствами, но оказавшее большое влияние на литературу и культуру в целом.

Сюжет 
19-летняя графиня Валли влюблена в интеллигентного и циничного барона Цезаря, старшего её на 5 лет. однако выходит замуж за сардинского дипломата Луиджи. Вечером перед свадьбой Валли предстаёт перед Цезарем обнажённой, что должно означать их спиритический брак и рассматривается критиками как приручение. Именно эта сцена романа вызвала наибольший скандал. После свадьбы Луиджи и Валли переезжают в Париж, где питающий к ней страсть брат мужа Джеронимо, не встретив ответных чувств, убивает себя. Валли сбегает из Парижа с Цезарем, но затем Цезарь её покидает, чтобы жениться на богатой еврейке. Валли теряет остатки религиозности, позволявшие ей смириться с окружающим, и через несколько месяцев она совершает самоубийство. Любопытно, что трактат Цезаря о вере, который читает Валли, автор скомпилировал из фрагментов текстов Германа Реймаруса.

Влияние 
Книга считается одним из двух наиболее важных немецких произведений, поставивших под сомнение современные представления о месте женщины в обществе (первым таким романом называют «Люсинду» Ф. Шлегеля).

Кроме того, роман и его запрет оказали влияние и на музыку, вдохновив Р. Вагнера на написание оперы «Запрет любви, или Послушница из Палермо».

Издания 
 Wally, die Zweiflerin, Mannheim, 1835
 Wally, die Zweiflerin, 1852 (переиздана репринтно в 1965)
 Wally, die Zweiflerin, Jena, 1905
 Karl Gutzkow’s “Wally the skeptic”, Johns Hopkins University, Baltimore, 1971
 Wally, die Zweiflerin. Wally the Skeptic, University of Virginia, Charlottesville, 1974

Литература 
 L. M. Price, Karl Gutzkow and Bulwer Lytton, J. Engl. German. Philol., v. 16, 1917, pp. 397–415
 A. Wisely, Shalom, Not Bigotry: Orthopraxis as Response to Karl Gutzkow’s “Wally, die Zweiflerin” (1835), Journal of Christianity and Foreign Languages, 7, 2006, pp. 10–28
 N. Kaiser, Marriage and the Not-So-Simple Life in 1840s in: R. Grimm, From the Greeks to the Greens: images of the simple life, University of Wisconsin Press, 1989
 Oxford Companion to German Literature, статья Wally die Zweiflerin

Примечания 

Романы 1835 года
Романы на немецком языке
Цензура в Германии
История цензуры